Rougham (Norfolk),  een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
Rougham (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk